Списак освајача олимпијских медаља за Јапан:

Летње олимпијске игре

Атлетика

Бадминтон

Бејзбол и  Софтбол

Бициклизам

Бокс

Гимнастика

Дизање тегова

Једрење

Кајак и кану
Слалом

Коњички спорт

Мачевање

Одбојка

Пливање

Рвање

Синхроно пливање

Стони тенис

Стреличарство

Стрељаштво

Теквондо

Тенис

Фудбал

Хокеј на трави

Џудо

Зимске олимпијске игре

Алпско скијање

Брзо клизање

Брзо клизање на кратким стазама

Керлинг

Нордијска комбинација

Скијашки скокови

Слободно скијање

Сноубордиг

Уметничко клизање

Спољашњи извори
Олимпијски комитет Јапана

Јапан на олимпијским играма